Die Bezeichnung Zebraspringspinne wird für folgende Taxa innerhalb der Ordnung der Webspinnen verwendet:
 Zebraspringspinnen (Salticus), Gattung innerhalb der Familie der Springspinnen (Salticidae)
 Holz-Zebraspringspinne  (S. cingulatus), Art innerhalb gleicher Gattung
 Mauer-Zebraspringspinne (S. scenicus), Art innerhalb gleicher Gattung